Jarocin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Jarocin, powiat de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Jarocin, gmina mixte du powiat de Jarocin, voïvodie de Grande-Pologne ;
 Jarocin, gmina rurale du powiat de Nisko, voïvodie des Basses-Carpates ;
 Jarocin, ville de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Jarocin, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Jarocin, village de la voïvodie des Basses-Carpates ;
 Jarocin, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie, dans le powiat de Braniewo.